Seznam vrhnjih internetnih domen

Imena domen se večinoma ujemajo s kodami držav po ISO 3166. Običajno jih zapisujemo z malimi črkami.

Seznami držav